Isperikh kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Isperich, kommun, Razgrad, 
 Isperich, ort, Razgrad, Obsjtina Isperich, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar